Villaverde puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Villaverde, localidad del municipio de Lagrán.
 :
 :
 Villaverde de Guadalimar, municipio.
 :
 Villaverde y Pasaconsol, municipio.
 :
 Villaverde del Ducado, localidad del municipio de Alcolea del Pinar.
 :
 :
 Villaverde, localidad del municipio de Bularros.
 :
 Villaverde del Monte, municipio.
 Villaverde-Mogina, municipio.
 Villaverde-Peñahorada, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna.
 :
 Villaverde de Arcayos, localidad del municipio de Almanza.
 Villaverde de la Abadía, localidad del municipio de Carracedelo.
 Villaverde de los Cestos, localidad del municipio de Castropodame.
 Villaverde de Abajo, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
 Villaverde de Arriba, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
 Villaverde de Sandoval, localidad del municipio de Mansilla Mayor.
 Villaverde de Omaña, localidad del municipio de Riello.
 Villaverde de la Cuerna, localidad del municipio de Valdelugueros.
 Villaverde de la Chiquita, localidad del municipio de Valdepolo.
 :
 Villaverde de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña.
 :
 Villaverde de Guareña, municipio.
 :
 Villaverde de Íscar, municipio.
 Villaverde de Montejo, municipio.
 :
 Villaverde del Monte, localidad del municipio de Cidones.
 :
 Villaverde de Medina, municipio.
 :
 :
 Villaverde, localidad del municipio de Ordes.
 :
 Villaverde de Rioja, municipio.
 :
 Villaverde, lugar y parroquia del concejo de Allande.
 Villaverde, lugar de la parroquia de Sebarga en el concejo de Amieva.
 Villaverde, lugar de la parroquia de Grazanes en el concejo de Cangas de Onís;
 Villaverde, lugar de la parroquia de Huerces en el concejo de Gijón.
 Villaverde, caserío de la parroquia de San Claudio en el concejo de Oviedo.
 Villaverde, caserío de la parroquia de Tornón en el concejo de Villaviciosa;
 Villaverde, aldea y parroquia del concejo de Villaviciosa;
 :
 :
 Villaverde, localidad del municipio de La Oliva en la isla de Fuerteventura.
 
 Villaverde de Pontones, localidad del municipio de Ribamontán al Monte.
 Villaverde, localidad del municipio de Soba.
 Villaverde de Hito, localidad del municipio de Valderredible.
 Villaverde, localidad del municipio de Vega de Liébana.
 Valle de Villaverde , municipio.
 :
 :
 Villaverde del Río, municipio.
 
Villaverde, distrito. 
 Villaverde Alto, barrio del distrito de Villaverde.
 Villaverde Bajo, barrio del distrito de Villaverde.
 El Cruce de Villaverde, barrio del distrito de Villaverde.

En Filipinas 
 Villaverde, en Nueva Vizcaya (Valle del Cagayán).

Apellido
 Raimundo Fernández Villaverde, político español.
 Ramón Alberto Villaverde, futbolista uruguayo.
 Hugo Villaverde, futbolista argentino.
 Cirilo Villaverde, escritor cubano.
 Xavier Villaverde, director de cine español.
 José Villaverde Fernández, dramaturgo español.
 José Villaverde Velo, dirigente anarcosindicalista español.
 Eduardo Villaverde Mecalco, emprendedor mexicano, ingeniero, empresario.

Títulos nobiliarios
 Marquesado de Villaverde.
 Marquesado de Villaverde de Aguayo.
 Marquesado de Villaverde de Limia.
 Marquesado de Villaverde de San Isidro.
 Condado de Villaverde de Madrid.
 Condado de Villaverde la Alta.